Owain Gwynedd, koning van Gwynedd (1137-1170)
 Owain Cyfeiliog, koning van zuid-Powys (1160-1197)
 Owain Goch, prins van een deel van Gwynedd (ca. 1250)
 Owain Glyndŵr, prins van Wales (1400-1409)